A Franklinton nevet az alábbi helységnevek viselik:

 Franklinton (Georgia)
 Franklinton (Louisiana)
 Franklinton (Észak-Carolina)